Merulinidae — родина коралів ряду Мадрепорові корали (Scleractinia). Всі види родини є колоніальні і мешкають в симбіотичних стосунках з джгутиковими водоростями — зооксантелами.

Класифікація 
Astrea Lamarck, 1801
Australogyra Veron & Pichon, 1982
Boninastrea Yabe & Sugiyama, 1935
Caulastraea Dana, 1846
Coelastrea Verrill, 1866
Cyphastrea Milne Edwards & Haime, 1848
Dipsastraea Blainville, 1830
Echinopora Lamarck, 1816
Erythrastrea Pichon, Scheer & Pillai, 1983
Favites Link, 1807
Goniastrea Milne Edwards & Haime, 1848
Hydnophora Fischer von Waldheim, 1807
Hydnophyllia † Reis, 1889 
Isastraea† Milne Edwards & Haime, 1851 
Leptoria Milne Edwards & Haime, 1848
Merulina Ehrenberg, 1834
Mycedium Milne Edwards & Haime, 1851
Orbicella Dana, 1846
Oulophyllia Milne Edwards & Haime, 1848
Paragoniastrea Huang, Benzoni & Budd, 2014
Paraleptoria† Budd & Bosellini, 2016 
Paramontastraea Huang & Budd, 2014
Pectinia Blainville, 1825
Physophyllia Duncan, 1884
Platygyra Ehrenberg, 1834
Scapophyllia Milne Edwards & Haime, 1848
Trachyphyllia Milne Edwards & Haime, 1849

Примітки 

Мадрепорові корали
Родини ракоподібних